En Pologne, Adamów peut désigner : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Adamów, village de la gmina de Golina
 Adamów, village de la gmina de Krzymów

 dans la voïvodie de Łódź :
 Adamów, village de la gmina de Bełchatów
 Adamów, village de la gmina de Kleszczów
 Adamów, village du powiat de Brzeziny
 Adamów, village du powiat de Kutno
 Adamów, village de la gmina de Opoczno
 Adamów, village de la gmina de Paradyż
 Adamów, village de la gmina de Żarnów
 Adamów, village de la gmina de Łęki Szlacheckie
 Adamów, village de la gmina de Wolbórz
 Adamów, village du powiat de Poddębice
 Adamów, village du powiat de Radomsko
 Adamów, village du powiat de Skierniewice
 Adamów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki
Nowy Adamów une localité de la gmina d'Aleksandrów Łódzki

 dans la voïvodie de Lublin :
 Adamów, village du powiat de Łęczna
 Adamów, gmina du powiat de Łuków
 Adamów, village du powiat de Łuków, siège de cette gmina
 Adamów, gmina du powiat de Zamość
 Adamów, village du powiat de Zamość, siège de cette gmina
 Adamów, village du powiat de Chełm

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Adamów, village du powiat de Białobrzegi
 Adamów, village du powiat de Gostynin
 Adamów, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Adamów, village du powiat de Kozienice
 Adamów, village du powiat de Lipsko
 Adamów, village du powiat de Mińsk
 Adamów, village du powiat de Węgrów
 Adamów, village du powiat de Żyrardów

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Adamów, village du powiat de Końskie
 Adamów, village de la gmina de Opatów
 Adamów, village de la gmina de Lipnik
 Adamów, village du powiat de Starachowice

 dans la voïvodie de Silésie :
 Adamów, village de la gmina de Kłomnice
 Adamów, village de la gmina de Mykanów